Малое Приезживо или Малое Приезжево  — деревня в Островском районе Псковской области.  Входит в состав Островской волости.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)